Cody kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Cody (Nebraska)
 Cody (Wyoming)